Мировая лига водного поло среди мужчин 2002 — 1-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 28 июня по 28 июля, а суперфинал с 1 августа по 4 августа в городе Патры(Греция). Победителем турнира стала сборная России.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 

 Группа B

Квалификационный турнир 
Квалификационный турнир проходил с 28 июня по 28 июля 2002 года.

Группа А 

*Греция получило право на участие в суперфинале в качестве принимающей страны. Только первое место выигранное в групповом этапе досталось Испании. Тремя очками награждали за победу, одним за поражение.

Группа В

Суперфинал 
Суперфинал проходил с 1 августа по 4 августа 2002 года.

Финальный раунд 
*Суперфинал проходил по круговой системе, после чего первые две команды играли в финале, в то время как две последние команды играли матч за бронзовую медаль. В игре Россия-Венгрия(0-5) было объявлено дисциплинарное наказание для обеих команд. Тремя очками награждали за победу, одно очко давалось за поражение.

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2002 год в водном поло